(2390) Nežárka – planetoida z pasa głównego asteroid
 Nežárka – rzeka w Czechach, dopływ Lužnice